

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rożniaty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Rożniaty – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa